Повр () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Машо. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08338.

Коммуна расположена приблизительно в 170 км к востоку от Парижа, в 55 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 182 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 118 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 89 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 75,4 %, в 1999 году было 62,9 %). Из 89 активных работали 78 человек (39 мужчин и 39 женщин), безработных было 11 (4 мужчины и 7 женщин). Среди 29 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны